Der Name Lentigny bezeichnet:

 eine Gemeinde im französischen Département Loire, siehe Lentigny (Loire)
 einen Ortsteil von La Brillaz im Schweizer Kanton Freiburg, siehe Lentigny FR